Der Rajon Petrowe (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit im Osten der Oblast Kirowohrad im Zentrum der Ukraine. Er wurde 1923 gegründet, hatte eine Fläche von 1.195 km² und eine Bevölkerung von 23.744 Einwohnern (1. April 2013). Die Bevölkerungsdichte betrug 20 Einwohner pro km².

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Oleksandrija.

Geographische Lage 
Das ehemalige Rajonsgebiet befindet sich in der historischen Landschaft des "Wilden Feldes" und wird vom Inhulez der im Süden des Rajons zum Iskriwka-Stausee angestaut ist und von seinem Nebenfluss, der Selena (), durchflossen.

Er grenzte im Norden an den Rajon Oleksandrija, im Westen an den Rajon Nowhorodka und den Rajon Dolynska sowie im Süden und Osten an die Oblast Dnipropetrowsk mit dem Rajon Pjatychatky, der Stadt Schowti Wody sowie dem Rajon Krywyj Rih.

Der Verwaltungssitz und größte Ortschaft des Rajons war die namensgebende Siedlung städtischen Typs Petrowe, die 95 km von der Oblasthauptstadt Kropywnyzkyj entfernt ist.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon administrativ in zwei Siedlungsratsgemeinden und 13 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 
  Nachrichten aus der Region (russisch)

Einzelnachweise 

Petrowe
Rajon Oleksandrija
Aufgelöst 2020